de verzekeringspremie, de betaling aan een verzekeringsmaatschappij als tegenprestatie voor het aanhouden van een verzekering;
 het bedrag dat op basis van een publiekrechtelijke regeling verschuldigd is in verband met het verzekerd zijn voor sociale verzekeringen zoals in Nederland de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen;
 de slooppremie voor autobezitters die hun oude auto versneld aanbieden voor sloop;
 de beloning voor het aanbrengen van een misdadiger of het geven van de "gouden tip" in een forensisch onderzoek.

Zie ook:
Premium

Geld